Unislaw ist der Name folgender Orte:

 Gmina Unisław, eine Landgemeinde im Powiat Chełmiński der Woiwodschaft Kujawien-Pommern in Polen
 Unisław (Powiat Chełmiński), (deutsch Unislaw, ab 1942 Kulmischwenzlau), Sitz der Landgemeinde Gmina Unisław
 Unisław Śląski (deutsch Langwaltersdorf), ein Dorf im Powiat Wałbrzyski in der Woiwodschaft Niederschlesien in Polen